Kuosmanen est un patronyme finnois.

 , né en 1950, est un diplomate finlandais.
 Juho Kuosmanen, né en , est un réalisateur finlandais, aussi scénariste, acteur et monteur.
 Sakari Kuosmanen, né en 1956, est un chanteur et acteur finlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois